Богавац (/) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Богавац, Драган (род. 1981) — черногорский футболист, нападающий.
 Богавац, Драгослав — Народный герой Югославии.